Julius Fučík (1872-1916), un compositeur de musique tchèque ;
 Julius Fučík (1903-1943), un journaliste et résistant tchécoslovaque.

Voir aussi 
 (2345) Fučik, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes